Stati Uniti d'America
 South Branch – township della Contea di Crawford, Michigan
 South Branch – township della Contea di Wexford, Michigan